Юха Матти Пеллерво Канккунен () (род. 2 апреля 1959) — финский автогонщик. Четырёхкратный чемпион мира по ралли. Победитель Ралли Дакар 1988 года.

Считается одним из наиболее успешных раллистов. Свои титулы в чемпионате мира финн завоевал за рулём машин трёх разных марок (первый, кому такое удалось): Peugeot (1986), Lancia (1987 и 1991) и Toyota (1993). Юха Канккунен стал первым, кто смог отстоять титул чемпиона мира по ралли, затем он стал первым в мире трех- и четырёхкратным победителем чемпионата мира по ралли (впоследствии было повторено Томми Мякиненом, и превзойдено Себастьяном Лёбом и Себастьеном Ожье). Также Канккунену принадлежат два мировых рекорда скорости на льду (2007, 2011).

Карьера 
Юха Канккунен родился недалеко от Ювяскюля — города, именуемого раллийной столицей Финляндии. Здесь он и принял участие в своём первом ралли в классе WRC за рулём Ford Escort RS, финишировав на 14-м месте в общем зачёте и вторым с своей зачётной группе. В период с 1983 по 1985 годы финн выступал за рулём Toyota Celica, на которой в сезоне 1985 года одержал свою первую победу на Ралли Сафари.

В 1986 году он пересел за руль Peugeot 205 Turbo16, и, одержав за год три победы, завоевал корону чемпиона мира, став самым молодым в истории обладателем титула на тот момент. Любопытный случай произошёл во время Ралли Сан-Ремо 1986 года. Канккунен лидировал в гонке, однако итальянские организаторы в определённый момент сняли французскую команду с этапа, якобы из-за использования аэродинамического оперения автомобиля неправильной (неомологированной) формы. Позже специальная комиссия ФИА проверила машины Peugeot и не нашла нарушений. Однако гонка уже состоялась, а пилотам этой команды не позволили показать результаты. Поэтому итоги соревнований решили аннулировать, это единственный случай такого рода в истории WRC. Перерасчёт итоговых очков в личный зачёт привёл к тому, что чемпионский титул 1986 года достался не Маркку Алену, а Юхе Канккунену.

Через год Канккунен повторил успех, став первым в истории, кто смог отстоять титул и первым чемпионом мира по ралли на машине Группы A. При этом он выступал в команде , с пилотами которой вёл принципиальную борьбу весь предыдущий год. Также он добыл первый титул для модели Lancia Delta HF 4WD, которая вместе со своими модификациями в будущем станет легендарной для WRC.

В 1988 году финн вернулся в Toyota, где за два года выступлений одержал только одну победу. На Toyota Celica ST185, за рулём которой он выступал, часто возникали технические проблемы, из-за которых пилоту часто приходилось завершать этапы ралли досрочно. Неудачи вынудили Канккунена покинуть японскую команду и в 1990 году он вернулся в Lancia. В этой команде в 1991 году он вновь стал чемпионом, став в то время первым пилотом, сумевшим трижды завоевать чемпионский титул в WRC.

Канккунен в 1988 году одержал победу в ралли Париж-Дакар. Также он выигрывал в Гонке чемпионов, в 1988 и 1991 годах.

В конце 1992 года заводская команда Lancia объявила о своем уходе из чемпионата мира по ралли, и финн вновь вернулся в Toyota. В этот раз в японской команде ему сопутствовал успех и он, одержав за год пять побед, в четвёртый раз стал чемпионом мира. В сезоне 1994 года финн по итогам чемпионата занял четвёртое место, а в 1995 году вместе со всей командой Toyota был дисквалифицирован из чемпионата за нарушение технического регламента. В следующем году он выступал в качестве частника в команде TTE.

В 1997 «летучий финн» перешёл в команду Ford, где довольно успешно выступал два года. Сезоны 1999—2000 он провёл уже за рулём Subaru, где одержал две победы и шесть раз финишировал на подиуме. Последние два сезона финский пилот провёл в команде Hyundai.

В июле 2010 года он принял участие в одном из этапов WRC, Ралли «Тысяча Озёр», где финишировал на 8-м месте.

Дуэт Юхи Канккунена с Юхой Пиироненом получил прозвище "Два Юха два".

Мировые рекорды скорости на льду 
В 2007 году за рулём Bentley Continental GT Канккунен установил мировой рекорд скорости на льду — 321,65 км/ч. 15 февраля 2011 года за рулём Bentley Continental Supersports Канккунен установил новый мировой рекорд скорости на льду — 330,7 км/ч, причём сделал это при 30-градусном морозе.

Победы на этапах чемпионата мира 
Канкунен побеждал на 11 разных ралли.

 {|class="wikitable"
! №
! Ралли
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Сафари
| 1985
|  Фред Галлахер
| Toyota Celica TCT
|-
| 2
|  Ралли Кот-д’Ивуара
| 1985
|  Фред Галлахер
| Toyota Celica TCT
|-
| 3
|  Ралли Швеции
| 1986
|  Юха Пииронен
| Peugeot 205 Turbo 16 E2
|-
| 4
|  Ралли Акрополис
| 1986
|  Юха Пииронен
| Peugeot 205 Turbo 16 E2
|-
| 5
|  Ралли Новой Зеландии
| 1986
|  Юха Пииронен
| Peugeot 205 Turbo 16 E2
|-
| 6
|  Ралли США
| 1987
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta HF 4WD
|-
| 7
|  Ралли Великобритании
| 1987
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta HF 4WD
|-
| 8
|  Ралли Австралии
| 1989
|  Юха Пииронен
| Toyota Celica GT-Four
|-
| 9
|  Ралли Австралии (2)
| 1990
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 10
|  Ралли Сафари (2)
| 1991
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 11
|  Ралли Акрополис (2)
| 1991
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 12
|   Ралли "Тысяча Озёр"
| 1991
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 13
|  Ралли Австралии (3)
| 1991
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 14
|  Ралли Великобритании (2)
| 1991
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta Integrale 16V
|-
| 15
|  Ралли Португалии
| 1992
|  Юха Пииронен
| Lancia Delta HF Integrale
|-
| 16
|  Ралли Сафари (3)
| 1993
|  Юха Пииронен
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 17
|  Ралли Аргентины
| 1993
|  Ники Грист
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 18
|  Ралли "Тысяча Озёр" (2)
| 1993
|  Дени Жиродэ
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 19
|  Ралли Австралии (4)
| 1993
|  Ники Грист
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 20
|  Ралли Великобритании (3)
| 1993
|  Ники Грист
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 21
|  Ралли Португалии (2)
| 1994
|  Ники Грист
| Toyota Celica Turbo 4WD
|-
| 22
|  Ралли Аргентины (2)
| 1999
|  Юха Репо
| Subaru Impreza WRC
|-
| 23
|  Ралли "Тысяча Озёр" (3)
| 1999
|  Юха Репо
| Subaru Impreza WRC
|}

Результаты

Статистика 
Показатели, по которым Канккунен был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным - лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
В 1979, 1982-84 года Канккунен выступал на отдельных этапах (всего 10), трижды заехал в очки (6 место на Ралли Финляндии 1983, 7 место на Ралли Великобритании 1983 и 5 место на Ралли Финляндии 1984) и набрал 18 баллов. В 2010 году принял участие за команду M-Sport на автомобиле Ford Focus RS и занял 8 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Юхи Канккунена

Раллисты Финляндии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Финляндии
Автогонщики ралли «Дакар»
Спортсмены года Финляндии